Veterans Memorial Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Veterans Memorial Building (Santa Cruz, Kalifornien), NRHP-ID 92000423
 Veterans Memorial Building (American Fork, Utah), NRHP-ID 94000299